Girolamo Grimaldi – cardinale italiano nominato da papa Clemente VII il 21 novembre 1527
 Girolamo Grimaldi-Cavalleroni – cardinale italiano nominato da papa Urbano VIII il 13 luglio 1643
 Girolamo Grimaldi – cardinale italiano nominato da papa Clemente XII il 2 ottobre 1730
 Girolamo Grimaldi – diplomatico e politico italiano naturalizzato spagnolo